

Patronyme 
 Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter, dit) (1763-1825), romancier allemand

Papes 
Deux papes catholiques ont choisi ce nom composé pour leur pontificat :
 Jean-Paul  (33 jours de pontificat en 1978) : Albino Luciani (1912-1978)
 Jean-Paul II (1978-2005) : Karol Józef Wojtyła (1920-2005)

Sens et origine du nom composé 
Jean-Paul est un prénom composé masculin.
Jean : De l'hébreu "Yo", Dieu et "Hannan", Miséricordieux, c'est-à-dire "Yohanân" : Dieu a fait grâce.

Paul : Du latin "Paulus", Petit, Faible (C'est le petit qui triomphe des grands)
ou de "Paullus", patronyme d'une illustre famille romaine dans les premiers siècles. 

Ce nom peut être donné en référence aux deux apôtres :

 Jean l'Évangéliste (dit aussi le Théologien" ou "le Divin" selon les Églises) est l'un des douze disciples du Christ en Palestine au . Fête le  en Occident et le  en Orient.

 Paul de Tarse, né à Tarse en Asie Mineure, dans une famille juive qui a acquis la citoyenneté romaine, Saül vient très jeune à Jérusalem pour y suivre les leçons du célèbre rabbin Gamaliel. Fêtes le  et le .

 Il peut aussi être donné en référence à deux saints moins connus fêtés ensemble le , Jean et Paul. Frères et tous deux officiers de la maison de l'empereur Constance II, Jean et Paul sont chrétiens à Rome, au milieu du . Quand Julien monta sur le trône, Jean et Paul renoncèrent à leurs charges à la cour impériale : Jean était intendant et Paul maître d'hôtel. Le nouvel empereur insista pour qu’ils reviennent, mais en vain. En 362, . Un culte leur sera rendu et une basilique leur sera dédiée à Rome.
 Jean-Paul II (1978-2005), a été canonisé en  par son successeur le Pape François. Il sera désormais fêté le . Le décret signé en  par le cardinal Antonio Canizares (préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements). Il a officialisé la date et les lectures de la fête liturgique du nouveau saint, dont la commémoration est "facultative". Pour rappel, la date du  est, pour Jean Paul II, le jour anniversaire de l'inauguration de son pontificat.

Jean-Paul comme prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour : le prénom Jean-Paul.

Autres
  Jean-Paul, chanson composée par Guy Magenta (paroles de Ralph Bernet) et interprétée par Laura Ulmer en 1965.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français